Socarnes är ett släkte av kräftdjur. Socarnes ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Socarnes